Mola ima više značenja:
 Mola (Alesandrija)
 Mola (Bergamo)